Morong ist  

 eine Stadtgemeinde in der Provinz Bataan, Philippinen, siehe Morong (Bataan)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Rizal, Philippinen, siehe Morong (Rizal)
 eine Großgemeinde im Kreis Guzhang der chinesischen Provinz Hunan, siehe Morong (Guzhang)
 der Nachname der Botanikers Thomas Morong

Siehe auch:
 Moron